Ururaí pode referir-se a:

 Ururaí, bairro de Campos dos Goytacazes
 Ururaí (Santa Adélia), distrito de Santa Adélia, estado de São Paulo
 São Miguel Paulista, bairro de São Paulo primeiramente chamado de Aldeia de Ururaí e São Miguel de Ururaí
 Barão de Ururaí, antigo título de nobreza brasileiro
 Rio Ururaí, no estado do Rio de Janeiro
 Rio Ururaí (São Paulo), também chamado Rio Mogi, no estado de São Paulo
 Manuel Carneiro da Silva, Visconde de Ururaí

Desambiguações de topônimos